Virradat – 1927-es amerikai film
Virradat (1928–1930) – Aradi magyar napi-, majd hetilap 
Virradat (1932–19??) – A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen megjelent baloldali folyóirat
Virradat (1935–1945?) – Budapesti nyilas hetilap. Főszerkesztője Bornemisza Gábor volt.